Frank Calder ist der Name folgender Personen: 

* Frank Calder (Eishockeyfunktionär) (1877–1943), britischer Sportjournalist und Sportfunktionär
 Frank Calder (Politiker) (1915–2006), kanadischer Politiker, Angehöriger der First Nation der Nisga’a